Нацуки:

 Нацуки, Мари (род. 1952) — японская актриса и музыкант.
 Нацуки, Рио (род. 1969) — японская сэйю.
 Нацуки, Такая (р. в 1979 году) — мангака. 
 Нацуки — персонаж из "Doki Doki Literature Club!".